Hamilton Beach peut désigner :

Toponymes

Hamilton Beach, secteur du quartier de Howard Beach, dans le Queens à New York ;
 L'ancienne station ferroviaire d'.



La , plage au sud de la province.

La , plage à 400 km d'Ottawa.

Entreprises 
 Hamilton Beach Brands, une entreprise d'électroménagers américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme